MIT eller mit har flere betydninger:
 Massachusetts Institute of Technology
 Millî İstihbarat Teşkilâtı - Tyrkiske efterretningstjeneste